De Viaplay Nordic Darts Masters 2022 was het tweede evenement van de World Series of Darts 2022. Het toernooi werd gehouden van 10 tot en met 11 juni in Kopenhagen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit evenement bedroeg dit jaar £ 60.000.

Gekwalificeerde spelers
De PDC maakte de acht topspelers bekend op 11 april 2022. Onder hen was ook Fallon Sherrock, die haar kans werd ontzegd om op het World Series of Darts 2020-circuit te verschijnen vanwege de coronapandemie.

De Nordic-deelnemers bestonden uit drie PDC Tour Card-houders (Darius Labanauskas, Madars Razma en Vladimir Andersen), de twee hoogst gerangschikte spelers op de PDC European Tour Order of Merit uit Denemarken en de hoogst gerangschikte spelers uit Zweden, Finland en IJsland.

Schema

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Denemarken
Sportevenement in Kopenhagen